Окамви́ль () — название нескольких коммун во Франции:

 Окамвиль (Верхняя Гаронна) — в департаменте Верхняя Гаронна.
 Окамвиль (Тарн и Гаронна) — в департаменте Тарн и Гаронна.